Georg Andreas Wolfgang ist der Name folgender Personen:

* Georg Andreas Wolfgang d. Ä. (1631–1716), deutscher Kupferstecher
 Georg Andreas Wolfgang d. J. (1703–1745), deutscher Maler